Two Ocean steht für:
 Two Ocean Pass, Gebirgspass in Nordamerika
 Two Ocean Lake, See im US-Bundesstaat Wyoming